Ржепецкий — фамилия. Известные носители:* Ржепецкий, Антон Карлович (1868—1932) — украинский общественный и политический деятель, министр финансов, член партии конституционных демократов.
 Ржепецкий, Владимир Карлович (1853—1914) — генерал-майор русской армии, участник походов русской армии в Туркестане.
 Ржепецкий, Карл Карлович (1847—1894) — подполковник русской армии. См. также 
 Жепецкий, Ян